Эмиль Эрбийон (; 23 марта 1794, Шалон-ан-Шампань — 24 апреля 1866, Париж) — французский дивизионный генерал.

Биография 
В 1813 году добровольцем вступил в Егерское подразделение Императорской гвардии Первой империи. Участвовал в битве при Ватерлоо.

С 1820 года — лейтенант, в 1825 году получил звание капитана. В 1823 году под командованием герцога Ангулемского Людовика участвовал во Французской интервенции в Испанию. Затем отправлен в колонии, служил Гваделупе, Алжире и Марокко, участвовал в длинном ряде сражений и экспедиций под командованием Жюшо де Ламорисьера и Генриха Орлеанского, герцога Омальского.

В 1841 году назначен в чине подполковника командиром 62-го линейного пехотного полка. В 1846 году стал полковником. В том же году — лагерным маршалом. В 1848 году стал военным губернатором области Кабилия и района Орес, в 1849 году — оазиса Бискра.

В 1851 году вернулся во Францию, где получил звание генерала дивизии.

Участник Крымской войны. В 1855 году командовал дивизией в Крыму, где 16 августа принял участие в сражении на Чёрной речке против русских войск. После подписания мира остался в армии, в 1859 году во время Австро-итало-французской войны был назначен военным комендантом Генуи.

В 1863 году был избран сенатором второй французской империи.

Награды 
 Кавалер большого креста Ордена Почётного легиона
 Кавалер большого креста Ордена Святых Маврикия и Лазаря
 Рыцарь большого креста Ордена Святого Григория Великого
 Орден Меджидие
 Медаль Святой Елены
 Крымская медаль (Великобритания)
 Памятная медаль итальянской кампании 1859 г.

Примечания

Литература 
 Энгельс Фридрих. Собрание сочинений. Том 11. Стр. 349

Ссылки 
 Émile Herbillon 

дивизионные генералы (Франция)]
Сенаторы Второй империи
Участники Крымской войны (Франция)
Участники сражения на Чёрной речке